Enabling Act, o atto di permissione, può riferirsi a diverse leggi degli Stati Uniti d'America:

Enabling Act del 1802 – formazione dello stato dell'Ohio
Enabling Act del 1889 – formazione degli stati di Dakota del Nord, Dakota del Sud, Montana e Washington
Enabling Act del 1910 – ammissione degli stati di Arizona e Nuovo Messico